KTurtle est un environnement de programmation éducatif utilisant le dessin par images vectorielles. Il est publié sous Licence publique générale GNU (GPL) et fait partie de l'environnement de bureau KDE. KTurtle comporte un langage de programmation basé sur le Logo. Il s'agit d'un des rares langages de programmation traduisibles : les instructions d'un programme peuvent être traduites dans la langue du développeur.

KTurtle est disponible en paquet pour la plupart des distributions de Linux/BSD, dont Red Hat Linux, Suse, Kubuntu, Mandrake, et Debian. KTurtle est disponible pour Windows comme paquet de Kdeedu de la distribution KDE 4 pour Windows.

Exemples

Polygones

Spirale carrée

Annexes

Liens externes 
  Page officielle KTurtle
  Documentation de KTurtle

Langage Logo
Logiciel libre sous licence GPL
Logiciel pour Unix
Logiciel pour Windows
KDE Education Project